

Patronyme 
Dotto est un patronyme porté notamment par :
 Francesca Dotto, mezzo-soprano italienne ;
 Jean Dotto (1928-2000), coureur cycliste français ;
 Luca Dotto (né en 1990), nageur italien spécialiste des épreuves de nage libre.

Marques 
Dotto peut également désigner
 Dotto Trains, une société italienne spécialisée dans la construction de petits trains routiers touristiques.

Patronyme italien
Homonymie